Краснохвостый орлиноклювый колибри или  Краснохвостый орлиноклюв () — птица семейства колибри, обитающая в Южной Америке.

Описание 
Краснохвостый колибри достигает длины от 12 до 13 см. Он похож на орлиноклювого колибри, однако, внешние перья хвоста жёлто-коричневые у основания, вершины также белые. На шее имеется блестящее, сине-зелёное пятно, которое отсутствует у орлиноклювого колибри. Полосы на нижней стороне тела не чёрные и белые как у орлиноклювого колибри, а тёмно-серого и желтоватого цвета.

Распространение 
Область распространения охватывает территорию Боливии, Колумбии, Эквадора и Перу.

Образ жизни 
Поведение похоже на поведение орлиноклювого колибри. Птицы предпочитают подлесок тенистых лесов. Ведут одиночный образ жизни. Полёт медленный, со слышимыми взмахами крыльев. Питаются нектаром геликоний, при зондировании кроны цветков они крепко цепляются за растения. Кроме того, они склёвывают насекомых со стволов и ветвей. В гнездовании участвуют только самки. В кладке 2 яйца.

Подвиды 
Описаны два подвида:
 Eutoxeres condamini gracilis Berlepsch & Stolzmann, 1902 — восточные склоны Анд в Перу и на северо-западе Боливии.
 Eutoxeres condamini condamini — восточные склоны от юго-востока Колумбии до севера Перу.

Примечания 

Животные, описанные в 1851 году
Колибри
Птицы Южной Америки